Lipany (okres Sabinov), gemeente in Slowakije
 Lipany (Praag), wijk van Praag (Tsjechië)
 Lipany (Vitice), een dorp in de Tsjechische gemeente Vitice